Sokolec kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Sokolets (distrikt), Burgas, Obsjtina Ruen,

Polen 

 Sokolec (ort), Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat kłodzki, 
 Sokolec (berg i Polen, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat ząbkowicki),

Slovakien 

 Sokolec (berg i Slovakien), Banská Bystrica,

Tjeckien 

 Sokoleč, ort, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar